Tinius ist der Nachname folgender Personen:
 Johann Georg Tinius (1764–1846), deutscher Theologe
 Rosemarie Tinius (* 1945), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch:
Thinius